Дми́трий Фёдорович Масло́вский — (, Омск — , Петербург) — генерал-майор (с 1891 года), русский военный .

Биография 
Окончил Павловское военное училище в 1866 году и Академию Генштаба в 1873 году. В 1873—1885 годах служил в войсках на должностях офицера штаба, начальника штаба дивизии (1884 год) и корпуса (1885 год). Одновременно преподавал тактику в 3-м военном Александровском училище. С 1885 года адъюнкт-профессор, с 1889 года — профессор, с 1890 года — начальник кафедры истории русского военного искусства Академии Генштаба, созданной по его инициативе.

Положил начало глубокому изучению архивов русской армии, издав «Каталог военно-ученого архива главного штаба» (Санкт-Петербург, 1886 год и сл.), «Каталог московского отделения архива главного штаба» (4 выпуска, Москва, 1890 год и сл.) и ряд сборников документов, снабженных обстоятельными введениями: «Строевая и полевая служба русских войск времен императора Петра Великого и императрицы Елизаветы» (Москва, 1883 год); «Русско-австрийский союз 1755 г.» (Москва, 1887 год); «Материалы для истории военного искусства в России» (Москва, 1889—1892 годы); первый, второй и четвертый выпуски «Сборника военно-исторических материалов».

Принадлежал к так называемой «отечественной школе» исторической науки, много сделал для пропаганды русского военного наследия, в то же время, полемизируя с «западниками», был склонен к тенденциозным оценкам вклада иностранцев в военную историю России в XVIII веке с позиций национализма.

Труды 
Крупнейшие труды Масловского — «Русская армия в семилетнюю войну» (в 3х томах, Москва, 1886−1891 годы) и «Записки по истории военного искусства в России 1683—1794 годов» (Санкт-Петербург, 1891−1894 годы) — являются до сего времени непревзойдёнными по охвату материала; не только в России, но и в немецкоязычных странах, переведённая ещё при жизни автора на немецкий язык, его книга «Русская армия в семилетнюю войну» до сих пор остаётся основным источником по истории Семилетней войны с русской точки зрения. За эту книгу Масловский был награждён Макариевской премией.
 Русская армия в семилетнюю войну : В 3-х т. — М., 1886−1891.
 Записки по истории военного искусства в России 1683—1794 годов. — СПб., 1891−1894.
 Каталог военно-ученого архива главного штаба. — СПб., 1886.
 Каталог московского отделения архива главного штаба : 4 выпуска. — М., 1890 (и сл.)
 Записки по истории военного искусства в России
 Материалы к истории военного искусства в России
 Русская армия в семилетнюю войну
 Строевая и полевая служба русских войск времен Императора Петра Великого и Императрицы Елизаветы

Статьи

 Масловский Д. Ф. Опыт критического разбора похода Дмитрия Донского в 1380 г., до Куликовской битвы включительно // Военный сборник. — 1881. — № 8. — С. 207-238; № 9. — С. 19-28.

Переиздания трудов

  (обл.)

Награды 
 ордена Св. Анны 2-й и 3-й степени
 ордена Св. Станислава 2-й и 3-й степени
 орден Св. Владимира 4-й степени.

Литература 
 Беловинский Л. В. Военный историк Д. Ф. Масловский. // Военно-исторический журнал. — 1987. — № 3. — С.85-88.

Ссылки 
 
 

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Павловского военного училища
Выпускники Николаевской военной академии
Профессора Николаевской военной академии
Военные историки
Лауреаты Макариевской премии (Российская империя)
Похороненные на Смоленском православном кладбище, чьи могилы утрачены